Agía Triáda kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Triáda (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis), 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar